désigne :

 Riverton, ville d'Australie-Méridionale ;
 Riverton, ville d'Australie-Occidentale.

 Riverton, communauté de l'Île-du-Prince-Édouard ;
 Riverton, ville du Manitoba ;
 Riverton, ville de Nouvelle-Écosse.

 Riverton, ville de Californie ;
 Riverton, ville de l'Illinois ;
 Riverton, ville de l'Indiana ;
 Riverton, ville de l'Iowa ;
 Riverton, ville du Kansas ;
 Riverton, ville du Kentucky ;
 Riverton, ville du Minnesota ;
 Riverton, ville du Nebraska ;
 Riverton, ville du New Jersey ;
 Riverton, ville de l’État de New York ;
 Riverton, ville de l’Utah ;
 Riverton, ville de Virginie-Occidentale ;
 Riverton, ville de l’État de Washington ;
 Riverton, ville du Wyoming.

 Riverton, ville du Southland